Surena (aspabedes) - general parta do 
 Surena (século IV) - general sassânida do 
 Surena Palave - oficial sassânida do 
 Surena (marzobã) - general sassânida do 
 Surena (governador bizantino) - governador bizantino do 
 Surena (irmão de Hormisda IV) - general sassânida do 
 Surena (robô) - robô batizado em homenagem ao general parta

Desambiguações de antropônimos